Il termine diablo (dallo spagnolo: "diavolo") può assumere diversi significati:

Cinema 
 Diablo – film del 2015 diretto da Lawrence Roeck

Geografia 
 Diablo – census-designated place degli Stati Uniti d'America, nello stato della California, nella Contea di Contra Costa
 Puerto Diablo – circoscrizione di Porto Rico

Musica 
 Diablo – gruppo musicale melodic death metal finlandese
 Diablo Swing Orchestra – band avant-garde metal svedese
 Diablo – singolo del 2010 di Simon Curtis
Diablo – singolo di Lazza del 2017
 Diablo  singolo di Nea e Nio García del 2020

Personaggi immaginari 
 Diablo – supercriminale alchimista dei fumetti Marvel Comics
 Diablo – personaggio dell'omonima serie di videogiochi della Blizzard
 Diablo – personaggio de La bella addormentata nel bosco, film della Disney
 Diablo Evil Toys – robot fittizi della serie animata Kim Possible

Videogiochi 
 Diablo – serie di videogiochi
 Diablo – videogioco
 Diablo II – videogioco, seguito di Diablo
 Diablo III – videogioco, terzo capitolo della serie
 Diablo IV – videogioco, quarto capitolo della serie

Altro 
 Diablo – attrezzo usato in giocoleria
 Diablo – tipo di proiettile per armi ad aria compressa
 Diablo – proteina pro apoptotica
 Diablo – vento californiano della San Francisco Bay 
 Lamborghini Diablo – modello di automobile della Lamborghini
 Universo di Diablo – universo immaginario in cui sono ambientati i romanzi, fumetti e videogiochi dell'omonima serie

Pagine correlate 
El Diablo